Lönnbom är ett svenskt efternamn, som burits av bland andra:

 Bengt Lönnbom
 Charlotta Sofia Lönnbom

Se även 
 Loenbom

Svenska efternamn